Alex Plank (né en 1986), militant de l'autisme, cinéaste, acteur, et créateur du site web Wrong Planet
Bettina Plank (née en 1992), karatéka autrichienne
Conny Plank (1940-1987), producteur de musique
Eddie Plank (1875-1926), joueur américain de baseball
Herbert Plank (né en 1954), skieur alpin italien

Voir aussi